Жан-Франсуа де Лагарп (Jean-François de La Harpe; 1739-1803) - французький драматург, поет, теоретик класицизму.

Ла-Гарп — місто, штат Іллінойс
 Ла-Гарп — місто, штат Канзас